Ештон има више значења:
 Ештон (Ајова)
 Ештон (Јужна Дакота)
 Ештон (Ајдахо)
 Ештон (Илиноис)
 Ештон (Небраска)